«Возвращение живых мертвецов 4: Некрополис» () — художественный фильм 2005 года производства США, фильм ужасов, снятый режиссёром Эллори Элкейм.

Главные роли в этом фильме исполнили Эйми-Линн Чедвик, Кори Хэрдрикт, Джон Киф, Питер Койоти и Яна Крамер. Премьера фильма состоялась 14 мая 2005 года во Франции на Каннском кинофестивале.

Сюжет 

Группа подростков спасается от угрозы нападения одной злобной компании. Эта компания позволила выйти из земли большому количеству Живых Мертвецов, которые жаждут крови живых людей.

В ролях

См. также 
 Возвращение живых мертвецов (1985) / The Return of the Living Dead
 Возвращение живых мертвецов 2 (1988) / Return of the Living Dead Part II
 Возвращение живых мертвецов 3 (1993) / Return of the Living Dead III
 Возвращение живых мертвецов 5: Рэйв из могилы (2005) / Return of the Living Dead: Rave to the Grave

Ссылки 
 

Фильмы ужасов 2005 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о зомби
Фильмы телеканала Syfy
Кинокомедии США
Кинокомедии 2005 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-квадриквелы
Фильмы Эллори Элкайема